Crystal Space 3D — открытый кроссплатформенный, портативный игровой 3D движок, написанный на C++. Работает с большинством графических 3D карт. Поддержка OpenGL, дополнительных возможностей, таких как шейдеры и системы освещения, физика, 3D звуки, наложение анимации, позволяет добавлять динамическое освещение и т. д. Предусмотрен скриптинг (Python, Lua и другие языки).

Движок поддерживает Microsoft Windows, GNU/Linux, UNIX, и macOS. Планируется поддержка Android. В феврале 2003 года был проектом месяца на SourceForge.

Дизайн движка 
Crystal Space 3D написан на объектно-ориентированном языке программирования C++. Состоит из целого ряда независимых модулей. Клиентские программы могут использовать плагины, такие как трехмерная визуализация OpenGL, путём их регистрации в Crystal Space с помощью Shared Class Facility (SCF).

3D редактор 

Для трехмерного движка Crystal Space 3D существует редактор мира AresEd. Редактор имеет версии для GNU/Linux (32/64) и Windows. Последняя выпущенная версия редактора имеет номер 0.0.2. В состав AresEd также входит плеер для просмотра демосцен поставляющиеся вместе с редактором. Для нормального запуска AresEd на Windows платформе потребуется установить дополнительные библиотеки.

См. также 
 Visualization Toolkit
 Blender
 GIMP

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Crystal Space 3D
 Российский сайт Crystal Space 3D

Графические движки
Игровые движки для Linux
Игровые движки для Mac OS X
Игровые движки для Windows
Игровые движки по алфавиту
Программные средства трёхмерной графики
Свободные игровые движки